Engblom:
 Alex Engblom
 Alma Engblom
 Annicka Engblom
 Brian Engblom
 David Engblom
 Göran Engblom
 Harald Engblom
 Johan Engblom
 Pontus Engblom
 Skip Engblom
 Stefan Engblom

Svenska efternamn